Die Handball-Landesliga Bayern 2021/22 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert und war hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem eingestuft.

Saisonverlauf

Teilnehmer Männer

Modus 

Die Liga war Corona-bedingt in diesem Jahr in 3 Gruppen, Nord, Mitte-Ost und Südwest eingeteilt.Die Meister waren direkt für die Bayernliga 2022/23 qualifiziert. Die Relegationsspiele derTabellenzweiten fanden nicht statt.

 Meister, Aufsteiger und Absteiger fett gedruckt

Teilnehmer Frauen

Modus 
Die Liga war Corona-bedingt in diesem Jahr in 3 Gruppen, Nord, Mitte und Süd eingeteilt.Die Meister waren direkt für die Bayernliga 2022/23 qualifiziert. Die Relegationsspiele derTabellenzweiten fanden nicht statt.

 Meister, Aufsteiger und Absteiger fett gedruckt

Relegation

Aufstieg 
 hat nicht stattgefunden

Abstieg 

 Relegationssieger (fett gedruckt)

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2021/22 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Verbandsliga 2021/22 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2021/22
Landesliga Bayern